Эристави (титул) — грузинский дворянский титул.
 Эристави (фамилия) — грузинская фамилия, многие носители которой имели титул эристави.